AGP peut faire référence à :
 , un port pour cartes graphiques sur les cartes mères des ordinateurs ;
  ;
 , un type de bateau de logistique ;
 Asom Gana Parishad, un parti politique indien ;
 Alain Gaudou Production, une marque de pièces de  ;
 Anime Grand Prix Français, l'ancien nom de l'Anime & Manga Grand Prix.

Voir aussi 
 Agepê, pour Antônio Gilson Porfírio, chanteur brésilien